Filip Starzyński – calciatore polacco, centrocampista
 Piotr Starzyński – calciatore polacco, centrocampista
 Stanisław Starzyński – politico polacco
 Wacław Starzyński – ciclista polacco